Coast to Coast est un album live de The Stranglers enregistré en 2004 pendant le Norfolk Coast Tour.

Liste des titres 
 Norfolk Coast
 Skin Deep
 Big Thing Coming
 I Don't Agree
 All Day and All of the Night
 Always the Sun
 Long Black Veil
 Golden Brown
 Tucker's Grave
 Lost Control
 Who Wants the World
 I've Been Wild
 Something Better Change
 Tank
 Walk On By
 5 Minutes
 Mine all Mine
 No More Heroes

Album des Stranglers
Album live sorti en 2005